Rio Basto, rio de Portugal;
 Terras de Basto, antiga unidade judicial medieval portuguesa;
 Basto (Cabeceiras de Basto) - freguesia do concelho de Cabeceiras de Basto.